Ла Пласета има више значења:

 Ла Пласета, Ла Пласета де лос Арболес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пласета (Абасоло), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пласета (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пласета (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику